wywód logiczny – dowodzenie, proces udowadniania
 wywód czegoś, kogoś – wywodzenie się, pochodzenie
 wywód genealogiczny
 wywód przodków
 wywód końcowy – mowa końcowa w procesie
 wywód – błogosławieństwo